Plisseren (textiel), het aanbrengen van fijne plooien in een gesteven stof
 Plisseren (culinair), een kooktechniek die ook wel ontvellen genoemd wordt